Nzuzi Bundebele Toko, plus connu sous le nom de Nzuzi Toko, est un footballeur congolais né le  à Kinshasa.                                                              

Il évolue actuellement avec Würzburger Kickers, dans le Championnat d'Allemagne deuxième division.

Biographie 

Ce joueur est l'un des grands espoirs congolais de sa génération. Il est actuellement sélectionné en équipe de République démocratique du Congo de football et compte une sélection. 

Il est milieu de terrain.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international congolais (RDC)
Footballeur suisse
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du Brighton and Hove Albion FC
Joueur de l'Eskişehirspor
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur du Al-Fateh SC
Joueur de l'IFK Göteborg
Joueur du FC Würzburger Kickers
Naissance en décembre 1990
Naissance à Kinshasa
Naissance au Zaïre